Borrelli est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Charles Luc Paulin Clément Borrelli (1771-1849), général français ;
 David Borrelli (1971-), homme politique italien ;
 Francesco Saverio Borrelli (1930-2019), magistrat italien ;
 Juan José Borrelli (1970-), footballeur argentin ;
 Luc Borrelli (1965-1999), footballeur français ;
 Marie Borrelli (-), réalisatrice et scénariste française ;
 Paul Borrelli (1959-), écrivain français ;
  (1985-), auteur-compositeur-interprète, metteur en scène et danseur italien ;
  (-), homme politique américain ; 
 Valentina Borrelli (1978-), joueuse italienne de volley-ball.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme italien